Hvítá (IJslands voor "Witte rivier") kan verwijzen naar:
 Hvítá (Árnessýslu), een rivier in het zuiden van IJsland
 Hvítá (Borgarfjörður), een rivier in het westen van IJsland
 Hvítá (Austurdalur)